Bonino ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Bonino (* unbekannt; † 1964), italienischer Fußballspieler

 Emma Bonino (* 1948), italienische Politikerin
 Ernesto Bonino (1899–1984), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Battista Bonino (1899–1985), italienischer Chemiker
 Giuseppina Gabriella Bonino (1843–1906), Selige, italienische Ordensschwester und Ordensgründerin
 Julio César Bonino (1947–2017), uruguayischer römisch-katholischer Bischof
 Nick Bonino (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 René Bonino (1930–2016), französischer Sprinter
 Serge-Thomas Bonino OP (* 1961), französischer Ordensgeistlicher und Theologe